

Anno 
 232 o 232 a.C.

Codici 
 232 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Masquefa, nella Catalogna, in Spagna

Matematica 
 232 – numero